Bannockburn bezeichnet:

 Bannockburn (Schottland), eine Ortschaft in der Council Area Stirling, Schottland
 Bannockburn (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland
 Bannock Burn, ein Fluss in Schottland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bannockburn (Georgia), im Berrien County
 Bannockburn (Illinois), im Lake County
 Bannockburn (Maryland), im Montgomery County
 Bannockburn (South Carolina), im Florence County
 Bannockburn Estates, im Montgomery County, Maryland
 Bannockburn Heights, im Montgomery County, Maryland
 Bannockburn Village, im Riverside County, Kalifornien

Siehe auch:
 Schlacht von Bannockburn